Vier Schiffe der United States Navy trugen die Bezeichnung USS Trenton:

 USS Trenton (1876), ein Dampfschiff, in Dienst von 1877 bis 1889
 USS Trenton (CL-11), ein Leichter Kreuzer der Omaha-Klasse, in Dienst von 1924 bis 1945
 USS Trenton (LPD-14), ein Amphibientransportdock der Austin-Klasse, in Dienst von 1971 bis 2007
 USNS Trenton (T-EPF-5), ein Hochgeschwindigkeitskatamaran der Spearhead-Klasse, im aktiven Dienst 

Trenton
Trenton (New Jersey)